

Персоналии 
 Галла () — древнеримское женское имя собственное. Мужская форма имени — Галл (имя), см. Галл. Известные носители:
 Галла (супруга Феодосия I) (ум. 394) — дочь императора Валентиниана I и его второй жены Юстины, вторая жена императора Феодосия I.
 Галла Вибия (III век) — дочь императора Требониана Галла.
 Галла (супруга Юлия Констанция) (IV век) — мать императора Констанция Галла, жена Флавия Юлия Констанция, младшего брата императора Константина I.
 Галла Плацидия (ок. 388—450) — королева вестготов (2 года) и регентша Западной Римской империи в малолетство своего сына Валентиниана III, дочь Феодосия I и Галлы.
 Галла Римская (, ок. 550) — христианская святая, память в Католической церкви 5 октября.
 Лупанио, Галла (755—756) — 5-й дож Венеции.
 Галла — немецкая фамилия. Известные представители:
  (род. 1948) — немецкий химик.
  (1972—2011) — немецкий рэпер.
  (род. 1957) — австрийский музыкант и композитор.
 Галла, Рышард (род. 1956) — польский политик.
 Галла — индийская фамилия. Известные представители:
  — министр в правительстве штата Андхра-Прадеш.
  — индийский промышленник, основатель группы компаний Amaraja Group.
 Галла, Василий Васильевич (1904—1938) — румейский поэт и переводчик.

Другое 

 Галла — устаревшее название кушитского народа оромо и их языка в Эфиопии и на севере Кении.
 Галла (группа в США) (гичи) — субэтническая группа в составе афроамериканцев, проживающая в прибрежных районах северной Флориды, Джорджии, Южной Каролины (США).
 Галла (креольский язык) (гичи, ) — креольский язык на английской основе субэтнической группы галла.
 Галла (мифология) (галлу) — демоны в шумеро-аккадской мифологии.

См. также 
 Галл